Die Fußball-Verbandsliga Südwest 2012/13 war die fünfte Saison der sechstklassigen Verbandsliga Südwest im regionalen Männerfußball des südlichen Teils des Landes Rheinland-Pfalz.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2012/13 qualifizierten sich folgende Vereine, anders als in der Vorsaison gab es keine Absteiger aus der Oberliga:

 Als Absteiger aus der Oberliga Saison 2011/12:
 SV Alemannia Waldalgesheim

 Die verbliebenen Mannschaften aus der Verbandsliga Südwest Saison 2011/12:
 SpVgg Ingelheim
 TSG Kaiserslautern
 TuS Hohenecken
 TB Jahn Zeiskam
 FV Dudenhofen
 TSV Schott Mainz
 Ludwigshafener SC
 TDSV Mutterstadt
 Hassia Bingen
 SV Rodenbach
 Südwest Ludwigshafen
 SG Blaubach-Diedelkopf

 Die Meister der Landesligen 2010/11:
 SG Rieschweiler (West)
 FSV Offenbach (Ost)

 Der Zweitplatzierte der Landesliga Ost 2010/11
 VfL Neustadt

Abschlusstabelle 

Sofort nach dem Abstieg gewann der SV Alemannia Waldalgesheim wieder die Meisterschaft und kehrte somit in die Oberliga zurück. Hassia Bingen und der SV Rodenbach mussten nach dieser Saison in ihre jeweilige Landesliga absteigen. Als Aufsteiger kamen zur nächsten Saison aus der Landesliga als Meister der SV Morlautern (West) sowie der ASV Fußgönheim (Ost). Zwischen den Zweitplatzierten der Landesligen, dem ASV Winnweiler (West) und dem Fortuna Mombach (Ost), gab es noch eine Aufstiegsrunde welche im Hinspiel in Winnweiler 0:0 ausging und im Rückspiel in Mombach in einem 3:2-Heimsieg für die Fortuna endete. Damit stieg diese zur nächsten Saison ebenfalls auf.

Weblinks 

 Saison 2012/13 auf fussball.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2012/13
Verbandsliga Sudwest 2012